Чемпионат Азии по баскетболу (юноши до 16 лет) — международный турнир по баскетболу, проводимый с 2009 г. раз в 2 года под эгидой ФИБА (Азия). Является самым престижным турниром для юношеских мужских национальных сборных по данному виду спорта в Азии.

Победители и призёры

Количество медалей

Статистика сборных 
Статистика за всё время, до Чемпионата Азии 2015 года.

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Азия 

Чемпионаты Азии по баскетболу среди юношей до 16 лет
Молодёжные чемпионаты Азии по баскетболу